Le Windy City Open masculin 2017 est l'édition 2017 du tournoi de squash Windy City Open qui se déroule à Chicago du  au . Cette édition fait partie des PSA World Series, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée. Grégory Gaultier gagne son  Windy City Open, en battant Marwan El Shorbagy en finale.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de , dotation identique au tableau féminin. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Windy City Open féminin 2017
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 
 

Masculin 2017
Sport à Chicago en 2017
Sport aux États-Unis en février 2017
Sport aux États-Unis en mars 2017
PSA World Series 2017